Carlos Rubio puede hacer referencia a:

 Carlos Rubio y Colell (1833-1871), escritor y político español.
 Carlos Rubio Álvarez (1862-1936), sacerdote católico español.
 Carlos Rubio Carvajal (1950-), arquitecto español.
 Carlos Rubio López de la Llave (1951-), profesor y traductor español, experto en literatura japonesa.